Creuzburg ist

 der Name des Ortes Creuzburg im Wartburgkreis in Thüringen, siehe Creuzburg
 der Name der Burg Creuzburg
 der Name der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Creuzburg

Creuzburg ist der Familienname folgender Personen:
 Creuzburg (Adelsgeschlecht) eines der ältesten thüringischen Adelsgeschlechter

 Heinrich Creuzburg (1907–1991), deutscher Dirigent und Komponist.

Siehe auch:
 Creutzburg
 Kreuzburg